Буря́к — українське прізвище, походить від сількогосподарської культури буряк.

Відомі носії 

 Буряк Анатолій Миколайович (1968—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Буряк Борис Григорович ( 1943) — український співак (тенор), заслужений артист України (1999).
 Буряк Борис Іванович ( 1953) — український живописець.
 Буряк Борис Спиридонович (1913—1993) — український літературознавець, критик, письменник, доктор філологічних наук (1966), професор (1974).
 Буряк Валентин Порфирович (1938—1990) — український матеріалознавець, доктор технічних наук (1990).
 Буряк Валерій Прокопович ( 1939) — український фармацевт, доктор фармацевтичних наук (1990), професор (1991).
 Буряк Володимир Вікторович — міський голова м. Запоріжжя (2015—2021).
 Буряк Володимир Дмитрович ( 1944) — український письменник, літературознавець.
 Буряк Володимир Костянтинович ( 1942) — український педагог, доктор педагогічних наук (1987), професор (1988).
 Буряк Володимир Олександрович ( 1948) — український архітектор.
 Буряк Ганна Едуардівна — українська спортсменка-п'ятиборка, майстриня спорту міжнародного класу.
 Буряк Ганна Панасівна ( 1942) — українська радянська діячка. Депутат Верховної Ради УРСР 8-9-го скликань.
 Буряк Григорій Григорович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Буряк Євген — майстер спорту України, тренер з боксу.
 Буряк Євген Іванович ( 1938) — український ветеринарний лікар, доктор ветеринарних наук (1993), професор (1995).
 Буряк Іван Петрович — заступник начальника відділу «Укрдіпромез», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1979)
 Буряк Ігор Васильович ( 1983) — український футболіст.
 Буряк Леонід Йосипович ( 1953) — український футболіст (півзахисник), тренер, заслужений майстер спорту (1975).
 Буряк Людмила Іванівна ( 1939) — український лікар-гігієніст, доктор медичних наук (1990), професор (1991).
 Буряк Марія Пантелеймонівна ( 1935) — українська вишивальниця, майстриня декоративного розпису.
 Буряк Микола Васильович ( 1918) — Герой Радянського Союзу (1944).
 Буряк Михайло Іванович (1921—1944) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Буряк Михайло Михайлович ( 1965) — український поет.
 Буряк Ніна Михайлівна (1956, Львів) — український графік.
 Буряк Олександр Васильович ( 1970, Донецьк) — український банкір, політичний діяч.
 Буряк Олексій Костянтинович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Буряк Олена Святославівна ( 1988) — українська спортсменка, академічна веслувальниця
 Буряк Петро Юрійович ( 1950) — український економіст, ректор Львівського фінансово-економічного інституту (від 1996).
 Буряк Петро — делегат Українського з'їзду у Чернігові у 1917. Обраний членом Губернської Української ради від Козелецького повіту.
 Буряк Світлана Василівна ( 1967) — українська спортсменка (самбо), заслужений майстер спорту (1998).
 Буряк Сергій Васильович ( 1966, Донецьк) — український банкір, політичний діяч.
 Буряк Юрій Григорович ( 1932, Дніпропетровськ) — український інженер-металург, голова правління ВАТ «Дніпропетровський трубопрокатний завод» (1993—2000).
 Буряк Юрій Григорович ( 1951, Дніпропетровськ) — український поет, перекладач, видавець.

Див. також 
 Буряк (значення)